Volgsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Volgsjön, Ångermanland, sjö i Bjurholms kommun,  (16,7 ha)
Volgsjön, Lappland, sjö i Vilhelmina kommun,  (21,7 km²)
Volgsjö, äldre benämning på Vilhelmina (tätort), 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn